Joseph Dwyer ist der Name folgender Personen:

* Joseph Patrick Dwyer (1977–2008), US-amerikanischer Kriegsheld
 Joseph Wilfrid Dwyer (1869–1939), australischer römisch-katholischer Bischof